Superpuchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (oficjalnie Volleyball Supercup Männer 2022) – 24. edycja rozgrywek o Superpuchar Szwajcarii rozegrana 16 października 2022 roku w Mobiliar Arena w Muri bei Bern. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i wicemistrz Szwajcarii w sezonie 2021/2022, tj.  i . 

Po raz piąty zdobywcą Superpucharu Szwajcarii został klub .

MVP spotkania wybrani zostali Egipcjanin Abouelsoud Eid oraz Brazylijczyk Felipi Rammé.

Przed meczem o superpuchar mężczyzn odbył się turniej dziecięcy, natomiast po tym meczu rozegrane zostało spotkanie o superpuchar kobiet.

Drużyny uczestniczące

Składy drużyn

Mecz

Rozkład punktów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w Szwajcarii